Le tournoi de Californie du Sud est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute à Los Angeles du 5 au .

Karen Susman remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean Moffitt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean Moffitt et Karen Susman.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Californie du Sud

Navigation 

dames 1962
Californie
Tennis aux États-Unis en 1962
Tennis en mai 1962